Un catúfol, caduf, cadup o alcaduf és un recipient destinat al transport d'aigua o de materials. Solen estar fabricats en diversos materials: ceràmica, acer, o plàstics com niló, polietilè o uretà.

Es troben integrats, mitjançant cintes o cadenes, dins dels elevadors de catúfols o de sínies. El seu ús principal és en sínies, elevant aigua per a regar els camps de conreu. També en plantes de cereals, on les llavors són elevades per aquest mitjà de transport per a dipositar-les dins de les sitges d'emmagatzematge. A més a més, té moltes aplicacions en diverses indústries, formant part de tota mena de màquines.

En alguns pobles mariners també s'anomenen catúfols els recipients emprats per a pescar pops.

Tipus 
 Profunds: confeccionats per a materials que no s'endureixen. Tenen normalment un llavi reforçat a la vora, davant i als cantons, la qual cosa els proporciona una bona resistència a la deformació durant la càrrega de materials pesats o sorrencs.
 Poc profunds: per al transport de materials que es troben endurits o humits.
 D'escata: catúfols amb base sense arrodonir usats en elevadors amb descàrrega dirigida per gravetat.

Referències

Vegeu també 
 Sínia
 Estació de bombament
 Molí

Elements de màquines